Blue Valentine bezeichnet:

 Blue Valentine (Album), Album von Tom Waits (1978)
 Blue Valentine (Film), US-amerikanisches Liebesdrama von Derek Cianfrance (2010)
 Blue Valentine: an Erotic Romance, Novelle von Alison Tyler